Indianapolis 500 2019 je sto tretja dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 26. maja 2019. Svojo prvo zmago na dirki je dosegel Simon Pagenaud s povprečno hitrostjo 282,913 km/h.

Prijavljeni dirkači

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri

 Uradni rezultati

2019 v športu
2019